Okręty US Navy o nazwie USS "Arlington":

 "Arlington" (AP-174) był okrętem transportowym typu Cape Johnson
 "Saipan" (CVL-48), okręt główny swojego typu lotniskowców, został przerobiony na okręt dowodzenia i przemianowany na USS "Arlington" (AGMR-2).
 "Marvin H. McIntyre" (APA-129) – okręt transportowy typu Haskell był planowany jako USS "Arlington", ale został przemianowany przed momentem wodowania.

Arlington